Tuman steht für:
 Tuman (Russland), aufgegebenes Dorf in der Oblast Swerdlowsk, Russland
 Tumen (Fluss), Fluss im Nordosten der Demokratischen Republik Korea (alternative Schreibweise)

Tuman ist der Name folgender Personen:
 Tuman Bay († 1517), letzter mamlukischer Sultan in Ägypten

Tumán steht für:
 Tumán, Stadt in Peru

Siehe auch:
 Toman (Begriffsklärung)